Тенисон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тенисон, Карл Яковлевич (1897—1938) — деятель ГПУ/НКВД СССР, майор государственной безопасности, нарком внутренних дел Карельской АССР.
 Тенисон, Томас (1636—1715) — английский религиозный деятель, архиепископ Кентерберийский.
 См. также 
 Теннисон (значения)